Сезон 1887/88 стал для футбольного клуба «Ньютон Хит (Ланкашир энд Йоркшир Рейлуэй)» последним сезоном до вхождения клуба в систему лиговых турниров. В этом сезоне клуб выступил лишь в одном турнире, Кубке Манчестера и окрестностей, став его победителем во второй раз в своей истории.

Кубок Манчестера и окрестностей 
«Ньютон Хит Ланкашир энд Йоркшир Рейлуэй» в четвёртый раз принял участие в розыгрыше Кубка Манчестера и окрестностей. На этот раз клуб начал свои выступления со второго раунда, в котором встретился с «Хули Хилл». Соперник был разгромлен со счётом 7:0. В полуфинале «язычники» встретились с «Херстом» на нейтральном поле в Дентоне. Благодаря голам братьев Даути «Ньютон Хит» победил со счётом 2:0 и вышел в финал.

Как и в предыдущие сезоны, финал был сыгран на «Уолли Рейндж» на юге Манчестера. Соперником по финалу стал клуб «Дентон». «Ньютон Хит» без особых проблем одержал победу со счётом 7:1, выиграв свой второй трофей за четыре года.

Трансферы

Пришли в клуб

Ушли из клуба

См. также 
 Список сезонов ФК «Манчестер Юнайтед»

Примечания 

1887-1888
Ньютон Хит